Даннройтер () — фамилия.

 Известные носители
 Даннройтер, Эдвард (1844—1905) — британский пианист.
 Даннройтер, Густав (1853—1923) — американский скрипач.